

Запасне — село, Федоровський район, Костанайська область

Запасне — село, Оріхівський район, Запорізька область